John Talman – architetto britannico
William Talman – architetto britannico
William Talman – attore statunitense